Liaoconodon es un género extinto de mamíferos primitivos que data del Cretácico inferior (Aptiense inferior, hace unos 120 millones de años). Es un eutriconodonte que vivió en lo que ahora es Jianchang en Liaoning, China.

Se le conoce por el holotipo IVPP V 16051, que consiste en un esqueleto casi completo con cráneo. Medía unos 195 milímetros de longitud (357 si se incluye la cola). Su fórmula dentaria es I 3/2 – C 1/1 – P 2/2 – M 3/4.

Se encontró en la Formación Jiufotang (biota de Jehol) junto a Xiaotaizi, Lamadong. La especie tipo es Liaoconodon yui.

Filogenia 
Cladograma según Meng, Wang y Li:

Referencias 

Mamíferos del Cretácico
Mamíferos extintos de Asia